Nella storia russia e sovietica ci sono stati due governi con questo nome:

Governo Lenin I dall'8 novembre 1917 al 6 luglio 1923
Governo Lenin II dal 6 luglio 1923 al 21 gennaio 1924